Röckner ist der Familienname von
 Christian Gottlieb Röckner (1766–1828), evangelischer Theologe
 Michael Röckner (* 1956), Mathematiker